Finala Cupei Campionilor Europeni 1992 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe 20 mai 1992 pe Stadionul Wembley, între FC Barcelona din Spania și U.C. Sampdoria din Italia. Barcelona a câștigat cu 1-0, marcând Ronald Koeman din lovitură liberă. Acesta a fost ultimul turneu înainte ca numele să îi fie schimbat în Liga Campionilor UEFA.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1991–92

Legături externe
1991-92 season at UEFA website

1992 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA